Вил и Грејс () америчка је комедија ситуације која је емитована осам сезона на -{NBC}--ју од 1998. до 2006. године, а настављена је 28. септембра 2017. године. Серија је освојила 16 награда Еми за ударне термине и 83 номинације. Радња серије смештена је у Њујорк и усредсређује се на Вила Трумана, геј адвоката, и његову најбољу пријатељицу Грејс Адлер, стрејт Јеврејку која води сопствену фирму за дизајн ентеријера. Такође су представљени њихови пријатељици Карен Вокер, особа из отменог друштва; Џек Макфарланд, геј глумац/певач/плесач који је имао кратку каријеру као кореограф, конобар, медицински брат и водитељ ток-шоу емисија; и Росарио Салазар, Каренина собарица са којом има топло-хладан однос.

Вил и Грејс је најуспешнија серија која приказује главне геј ликове, упркос почетним критикама због њеног посебног приказа геј особа, серија је постала главна компонента -{NBC}--јевог програма -{Must See TV}- четвртком увече, где је уврштена у топ 20 по -{Nielsen}--у за половину емитовања на мрежи. Сваку епизоду серије режирао је Џејмс Бароуз; један од извршних продуцената серије. У јануару 2017. -{NBC}- је објавио да ће се серија вратити у сезони од 12 епизода током сезоне 2017—2018. године. Сва четири главна члана глумачке екипе (Дебра Месинг, Ерик Макормак, Шон Хејз и Меган Мулали) наступају у ревитализацији серије. Наручене су додатне четири епизоде 3. августа 2017, укупно 16, а наручене су и десета и једанаеста сезона.

Током серије, емитовано је 246 епизода серије током једанаест сезона.

Преглед серије

Рејтинг

Референце

Спољашње везе
 

Вил и Грејс